Chairperson steht für:

 Chairperson, allgemein für Chairman
 Chairperson (TZI) in der Themenzentrierten Interaktion